Титаник — британский лайнер класса «Олимпик», затонувший при столкновении с айсбергом в 1912 году. Также может означать:

 Титаник II — проектирующийся океанский лайнер, являющийся копией «Титаника».

Фильмы и телесериалы 
 1912 — Спасшаяся с «Титаника» — фильм режиссёра Этьена Арно.
 1915 — Титаник — фильм-драма режиссёра Пьера Анджело Маззолотти (Италия).
 1943 — Титаник — нацистский пропагандистский фильм режиссёров Вернера Клинглера и Герберта Зельпина.
 1953 — Титаник — фильм-драма режиссёра Жана Негулеско.
 1958 — Гибель «Титаника» — фильм-драма режиссёра Роя Уорда Бэйкера.
 1979 — Спасите «Титаник» — телефильм-драма Уильяма Хэйла (США).
 1980 —  — фильм режиссёра Джерри Джеймсона о грандиозной операции по подъёму Титаника на поверхность.
 1984 — Титаник — телевизионный фильм Лутца Бюшера (ФРГ).
 1993 — Титаник — документальный фильм Рея Джонсона из коллекции «National Geographic».
 1996 — Титаник — телевизионный фильм Роберта Либермана (США, Канада).
 1997 — Титаник — блокбастер режиссёра Джеймса Кэмерона.
 2003 — Призраки бездны: Титаник — документальный фильм Джеймса Кэмерона.
 2005 — Последние тайны Титаника — документальный фильм.
 2005 — Приключение Титаника — документальный фильм.
 2010 — Титаник 2 — фильм режиссёра Шейн Ван Дайка. Снят студией The Asylum, 2010.
 2012 — Титаник — телесериал из четырёх частей режиссёра Джона Джонса.
 2012 — Титаник: Кровь и сталь — телесериал из двенадцати серий режиссёра Киарана Доннелли.
 2012 — Титаник: Заключительное слово с Джеймсом Кэмероном.
 2017 — Титаник: 20 лет спустя — документальный фильм Джеймса Кэмерона о съемках его картины Титаник (1997).

Музыка 
 Титаник — студийный альбом рок-группы «Nautilus Pompilius», демоверсия альбома получила название «Титаник на Фонтанке».
 Титаник Live — концертный альбом рок-группы «Nautilus Pompilius».

Titanic

Музыка

Альбомы 
 Titanic: Music from the Motion Picture — саундтрек к «Титаник» 1997 года.

Песни 
 «Titanic» — песня американского рэпера Juice WRLD с третьего студийного альбома Legends Never Die, выпущенная 10 июля 2020 года.
 «Titanic» — песня Фалько с студийного альбома Nachtflug 1992 года, выпущенная в качестве ведущего сингла с альбома.

Группы 
 Titanic — британская рок-группа 1969—2014 годов. Её участники прибыли из Норвегии и Великобритании.

Книги 
 «» — приключенческий шпионский роман Клайва Касслера. Написанный в 1976 году. Повествует о подъёме Титаника. Основной целью является, изъятие из его трюма ценного минерала, который перевозили на нем в 1912 году из России.  в 1980 году.

Журналы 
 «Titanic» — немецкий литературно-художественный ежемесячный журнал политической сатиры, издаётся в городе Франкфурт с 1979 года.

См. также 
 Кафе «Титаник»
 Титан
 Титаник-Белфаст — музей и памятник морского наследия Белфаста на месте бывшей верфи Харланд-энд-Вольф в районе «Квартал Титаника».